Epoka hellenistyczna
 Hellenizm – zapożyczenie językowe z greki
 Hellenizm – politeistyczna religia odwołująca się do wierzeń starożytnych Greków

Zobacz też 
 Hellenizacja